Клеванов — многозначный термин, может означать:

Персоналии 
 Клеванов, Александр Семёнович (1826—1889) — русский переводчик древних классиков.

Топоним 
 Клеванов — река в России, протекает по Усть-Цилемскому району Коми.